KFC Mol is een Belgische voetbalclub uit Mol. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 852 en heeft rood en geel als kleuren. Mol speelt in de provinciale reeksen, al speelde het in zijn bestaan wel twee decennia in de nationale reeksen, waaronder twee jaar op het tweede niveau.

Geschiedenis
De club sloot zich als Mol Sport in 1926 aan bij de Belgische Voetbalbond. In die periode sloot onder meer ook Wezel Sport, dat eveneens uit de gemeente afkomstig, zich bij de voetbalbond aan. De club koos als kleuren rood en geel, de kleuren van de gemeente. Men speelde op een terrein aan de Turnhoutsebaan; in 1929 verhuisde men naar de Kapellestraat. Mol Sport speelde in de gewestelijke afdelingen. Rond het begin van de Tweede Wereldoorlog startte de club ook met jeugdelftallen.

In 1945, op het eind van de oorlog bereikte Mol Sport voor het eerste de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd het derde niveau. Mol trof er in zijn reeks Wezel Sport aan, dat als eerste Molse club net voor de oorlog de nationale reeksen al had bereikt. Aan de Groeneweg werd een nieuw stadion met 500 zitplaatsen opgetrokken. Mol Sport slaagde er meteen in zijn reeks te winnen en stootte zo in 1946 door naar de Eerste Afdeling, de latere Tweede Klasse, net zoals ook Wezel Sport voor de oorlog had gedaan. Het eerste seizoen kon Mol Sport de degradatiezone nog ontlopen, maar in 1948 eindigde men als voorlaatste en zo zakte de club na twee seizoenen terug naar Bevordering.

Mol Sport bleef er enkele jaren spelen met wisselende resultaten. In 1953 strandde de club op een laatste plaats in zijn reeks. Mol Sport zakte zo naar Vierde Klasse, het niveau dat een jaar eerder was ingevoerd als laagste nationale niveau en voortaan de bevorderingsreeksen vormde. Het trof er opnieuw buur Wezel Sport aan, dat al een jaar eerder was gezakt. Het verblijf in Bevordering duurde echter niet lang. In 1955 won Mol Sport zijn reeks en steeg zo na twee seizoenen weer naar Derde Klasse.

Dit zouden echter de laatste jaren van Mol Sport op dit niveau blijken. In 1957 eindigde men opnieuw als laatste en volgde opnieuw een degradatie naar Vierde Klasse. De club draaide nog verschillende seizoenen vlot mee in Bevordering, waarin het meermaals een vierde plaats bemachtigde. Mol bleef er tot 1965, toen het laatste werd en na twee decennia verdween uit de nationale reeksen. Tot 1976 zou de club nog kunnen standhouden in Eerste Provinciale. Daarna ging de club op en neer in de provinciale reeksen. Zo belandde men in 1984, 1989 en 2006 zelfs in Vierde Provinciale, het allerlaagste niveau. Dankzij promotie in 2007 en 2009 klom de club weer op naar Tweede Provinciale.

Sinds het verdwijnen van de club uit de nationale reeksen, was KFC Mol op sportief gebied voorbijgegaan door andere clubs uit de gemeente. Zo speelde Wezel Sport sindsdien nog twee decennia in de nationale reeksen, en ook KSV Mol, een Molse club die met stamnummer 2053 bij de voetbalbond was aangesloten, deed het beter en speelde twee decennia op nationaal niveau. Deze beide andere clubs gingen in 2002 samen tot KFC Racing Mol-Wezel, een fusieclub die op nationaal niveau bleef spelen, maar op zijn beurt in 2010 opging in KVSK United. KFC Mol daarentegen bleef actief op provinciaal niveau, waar het in de loop der jaren andere Molse clubs zoals KFC Ezaart Sport Mol en KVV Rauw Sport Mol trof.

Resultaten

Externe links
 http://www.kfcmol.be

Mol
Sport in Mol (België)
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)